Якушевская — название населённых пунктов в России:

Архангельская область 
 Якушевская — деревня в Вельском районе, Хозьминское сельское поселение.
 Якушевская — деревня в Вельском районе, Солгинское сельское поселение.
 Якушевская — деревня в Верхнетоемском районе.
 Якушевская — деревня в Коношском районе.
 Якушевская — деревня в Красноборском районе, Пермогорское сельское поселение.
 Якушевская — деревня в Красноборском районе, Черевковское сельское поселение.
 Якушевская — деревня в Устьянском районе.

Вологодская область 
 Якушевская — деревня в Верховажском районе.
 Якушевская — деревня в Вожегодском районе.
 Якушевская — деревня в Вытегорском районе.
 Якушевская — деревня в Тарногском районе.